Фёдор Афанасьевич Дружинин () — cтарший вальцовщик калибровочного стана Челябинского трубопрокатного завода Министерства чёрной металлургии СССР. Герой Социалистического Труда (1971), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Фёдор Афанасьевич Дружинин родился 13 февраля 1926 года в крестьянской семье в деревне Логоушка (Логушка) Логоушинского сельсовета Мишкинского района Челябинского округа Уральской области РСФСР, ныне деревня входит в Краснознаменский сельсовет Мишкинского района Курганской области. Русский.

Окончил семилетнюю школу. До призыва на фронт в ноябре 1943 году работал в местном колхозе. Призван Мишкинский РВК. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. Воевал в Румынии, Венгрии и Чехословакии. 23 марта 1945 года получил тяжёлое сквозное осколочное ранение головы на территории современной Словакии. Около года находился в госпиталях. Последний госпиталь в г. Махачкала.

Вернувшись домой, с февраля 1946 года беспартийный Ф. Дружинин работал продавцом в сельпо села Масли Маслинского сельсовета Мишкинского района, затем уехал в город Челябинск.

C 1949 года трудился вальцовщиком, старшим вальцовщиком калибровочного стана на Челябинском трубопрокатном заводе. В числе первых успешно освоил непрерывную точную сварку на первом в стране агрегате.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые при выполнении заданий пятилетнего плана по развитию чёрной металлургии удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом районного, городского, областного Совета депутатов трудящихся шести созывов, являлся членом ЦК профсоюзов чёрной металлургии.

В 1981 году вышел на пенсию.

Инвалид Отечественной войны 1 группы Фёдор Афанасьевич Дружинин скончался 24 августа 1996 года. Похоронен в городе  Челябинской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года
 Медаль «Серп и Молот» № 14407
 Орден Ленина № 405963
 Орден Ленина № 363765, 22 марта 1966 года
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Медаль «За отвагу», 6 ноября 1947 года
 Медаль «За трудовое отличие»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль Жукова
 Премия Носова – высшая профессиональная награда металлургов СССР.
 Почётный гражданин села Краснознаменского Мишкинского района.

Источники 

 Дружинин Фёдор Афанасьевич/ Лица Зауралья
 Дружинин Фёдор Афанасьевич
 Дружинин Фёдор Афанасьевич/ Бессмертный полк

Примечания 

Пехотинцы Великой Отечественной войны